Слаботочная система (система слабых токов) — техническая система, выполняющая функции сбора, обработки и передачи информации, функционирование элементов которой в ее границах обеспечивается слабыми электрическими токами. Термин «слаботочная» не определяется конкретной величиной тока и используется, когда токи элементов или проводников по каким-либо конкретным обстоятельствам считаются слабыми. Под проводной системой слабых токов понимается совокупность каналов, трасс, кабелей, кроссов, элементов коммутации и технических помещений в здании или комплексе зданий на общей территории, предназначенных преимущественно для передачи информации.

История 
Норберт Винер писал: «В электротехнике существует разделение на области, называемые в Германии техникой сильных токов и техникой слабых токов, а в США и Англии — энергетикой и техникой связи». В СССР первоначально был распространен термин «электрослаботочная промышленность», поскольку исторически промышленность была связана именно с Германией, однако с середины 30-х годов в терминологии стали больше использоваться радио и связь. В середине 60-х годов в СССР произошло окончательное разделение предприятий электрослаботочной промышленности по отдельным министерствам.

В дореволюционной России электротехническую промышленность делили на двенадцать основных сегментов. Преобладающими было производство оборудования для сильных и слабых токов, кабельное и аккумуляторное производства. Наиболее прочные позиции занимало электрослаботочное производство. Уже тогда электрослаботочная отрасль имела высокотехнологичный и наукоемкий характер. Отрасль включала в себя производство телефонной, телеграфной и радиоаппаратуры.

Применение 
Понятие «слабый ток» часто противопоставляют понятию «сильный ток». Различие сильноточной и слаботочной техники не в силе тока или мощности устройства, а в целевом назначении. Радиовещательный передатчик может быть в тысячи раз мощнее электропривода станка. Задача слаботочной техники — точно воспроизвести на приемном конце форму сигнала. Потери энергии при этом интересуют во вторую очередь. В случае с сильноточной техникой в первую очередь ставится задача уменьшения потери энергии при передаче. В случае проводных систем передача больших мощностей слаботочными системами связана со звукоусилением и радиотрансляцией. Несмотря на общий принцип, в большинстве случаев при использовании проводных слаботочных систем используются токи не более 100 мА. К системам слабых токов также относят волоконно-оптические системы несмотря на то, что в качестве переносчика информации используется свет.

Напряжение также не может являться критерием отнесения к слаботочным устройствам. Радиоэлектронная аппаратура может иметь питание сверхнизким напряжением 2…5 В при токах 100…600 А (токопотребление процессора Intel Xeon при напряжении питания 1,33…1,5 В составляет 65 А). Такие источники питания относят к сильноточным устройствам.

С 1891 года и до середины XX века воздушно-бумажная изоляция была единственным типом изоляция кабелей связи. Наличие воздуха в изоляции силовых кабелей — это ослабленное опасное место, возможный очаг ионизации и последующего пробоя. Для кабелей связи повышение количества воздуха в изоляции обеспечивает повышение дальности связи.

Электронные системы 
При использовании электронных и электромагнитных компонент для передачи и распределения электрической энергии и преобразования ее параметров система относятся к области силовой электроники.

Электромеханические системы 
Электромеханические слаботочные системы имели ранее широкое распространение в системах телеграфа и в автоматических телефонных станциях.

Примечания 

Электросвязь
Слаботочные системы